Жаклин Логан (; 30 ноября 1901, Корсикана, штат Техас, США — 4 апреля 1983, Мелборн, штат Флорида, США) — американская киноактриса.

Биография

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Jacqueline Logan at Virtual History

Киноактрисы США